Våmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Våmsjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun, 
Våmsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (35,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn